Bytnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Bytnica, une gmina de la powiat de Krosno Odrzańskie
 Bytnica, un village et chef-lieu de la gmina de même nom